BJO steht für:
 Bermejo (Stadt), IATA-Code des Flughafens in Bolivien
 Bund Junges Ostpreußen, die Jugendorganisation der Landsmannschaft Ostpreußen
 Bundesjugendorchester, das nationale Jugendorchester der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Bonn

BJO